DW o Dw puede referirse a:

 a la Deutsche Welle, el servicio de radiodifusión internacional de Alemania;
 a Clima D - Templado frío / Continental / Microtermal: Dw - Invierno seco, una de las categorías de la Clasificación Climática de Köppen, categoría que se divide a su vez en los siguientes tipos:
 a Dwa - Continental con invierno seco (verano cálido, invierno frío);
 a Dwb - Hemiboreal con invierno seco (verano suave, invierno frío);
 a Dwc - Subpolar con invierno seco (verano suave y corto, invierno frío);
 a Dwd - Subpolar con invierno seco (verano suave y corto, invierno muy frío).

Siglas